La temporada 2009 del Campeonato Mundial de Motociclismo fue la 61.ª edición desde que se iniciara el Mundial en 1949. Se inició el 13 de abril en Lusail, (Catar) y contó con 17 competencias.

Calendario

Notas 
 * Carrera nocturna
 ** Carrera de sábado
 *** Solo corre la categoría de MotoGP
 La construcción de Balatonring se demoró debido a problemas de financiamiento. Por esta razón, el Gran Premio de Hungría que se iba a disputar el 20 de septiembre se canceló; se espera que el autódromo esté listo para recibir a la categoría en 2010.

Participantes

MotoGP 

 Monogoma Brigdestone
 Aspar dijo que la posibilidad de estar en MotoGP en 2009 era muy remota
 El equipo oficial de Kawasaki anunció la retirada de su equipo de MotoGP por la crisis económica.

250cc

125cc

Resultados 
 Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

MotoGP

250cc

125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Mundial de Motociclismo

2009
Motociclismo en 2009
Motociclismo